Desa Bojongkerta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojongkerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 106,84), Jawa Barat, 
 Desa Bojongkerta (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 106,74), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar